«На цепи́» () — название ряда англоязычных фильмов и песен.

Фильмы 
  — американский фильм 1934 года, также известен как «Цепи» и «В оковах».
  — канадский фильм 2012 года.
  — канадский фильм 2020 года, также известен как «Прикованный».

Песни 
  — песня (2012) группы The xx.

См. также 
 Цепь
 «Прикованный» — белорусский фильм 2002 года.
 «Прикованная к постели» — французский фильм 2009 года.
 «Прикованные рыцари» — российско-грузинский фильм 1999 года.